Bredereck ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmut Bredereck (1904–1981), deutscher Chemiker und Stifter
 Karl Bredereck (* 1935), deutscher Chemiker